(1774–1857), botaniste italien,
  (1902–1990), personnalité italienne,
 Paolo Marcello Brignoli (1942–1986), biologiste italien,
 , musicien italien,
 Serge Brignoni (1903-2002), peintre et sculpteur suisse.